Town & Country steht für:
 Town & Country Haus, ein deutsches Massivhausbau-Franchiseunternehmen
 Town & Country Food Stores, eine Convenience-Store-Kette mit Sitz in San Angelo, Texas
 Town & Country Mall, ein Einkaufszentrum in Houston, Texas
 Town & Country (Band), eine US-amerikanische Rockband
 Town & Country, Originaltitel von Stadt, Land, Kuss, US-amerikanische Filmkomödie
 Chrysler Town & Country, ein Markenname des Chrysler-Konzerns

Town and Country steht für:
 Town and Country (Zeitschrift), englischsprachige Zeitschrift
 Town and Country (Missouri), Ort in Missouri, Vereinigte Staaten
 Town and Country (Washington), Ort in Washington, Vereinigte Staaten